Vitarelli ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Vitarelli (* 1961), US-amerikanischer Komponist
 Zenobio Vitarelli (um 1780–nach 1817), italienischer Opernsänger (Bass)

Siehe auch:

 Viterelli